Појам Петар Зрински може да се односи на:
 Петар I Зрински,
 Петар II Зрински (1435–1493),
 Петар III Зрински,
 Петар IV Зрински (1621–1671),